Торре-де-Санта-Мария () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Касерес. Занимает площадь 19,07 км². Население — 629 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса